Дмитрий Дмитриевич Зуев (1890—1931) — полковник лейб-гвардии Преображенского полка.

Биография
Родился в Вене  года в семье военного агента полковника Д. П. Зуева. Происходил из потомственных дворян Псковской губернии.

В службу вступил в 1907 году. Выпущен в 1909 году из Пажеского корпуса по 1-му разряду, подпоручиком в лейб-гвардии Преображенский полк; с 1913 года — поручик. Был командиром 1-го батальона Преображенского полка.

С началом Первой мировой войны в 1914 году был прикомандирован к Ставке Верховного главнокомандующего для работы с военными представителями союзников, поскольку в совершенстве владел английским, французским, немецким и шведским языками. В 1916 году, по свидетельству М. Лемке, «Д. Д. Зуев подал рапорт об отчислении его в Преображенский полк — ему совестно сидеть здесь, когда началось настоящее дело». Участвуя в боях, он дважды был ранен, награждён орденами.

В 1917 году у себя на квартире он спрятал полковое знамя Преображенского полка, которое было обнаружено при обыске в 1930 году. В 1918—1919 годах был сотрудником Главархива в Петрограде. 

С сентября 1919 года служил в РККА в качестве военспеца. Был участником операции «Трест». В 1923 году был завербован ОГПУ (оперативный псевдоним: «Аккуратный»). В 1924—1928 годах участвовал в операции «Д-7» иностранного отдела КРО ГПУ, с целью установления контакта с британской разведкой с последующим выявлением эмиссаров председателя РОВС генерала А. П. Кутепова.

Несколько лет работал в Ташкенте. Преподавал на Курсах усовершенствования командного состава в Ленинграде. В чине комбрига занимал должности начальника строевого отдела Ленинградского военного округа и начальника лужских военных лагерей.

Был арестован 25 декабря 1930 года органами ОГПУ как «участник к-р офицерской организации» по делу «Весна». Приговорен 30 мая 1931 года особым совещанием при Коллегии ОГПУ к расстрелу. Расстрелян 26 июня 1931 года. В феврале 1932 года Политический Красный Крест сообщил его сестре, Марии Дмитриевне Зуевой, о его смерти в тюрьме. В 1957 году он был реабилитирован.

Жена (с 1896): Ксения Владимировна (урожд. Селивачева — дочь В. И. Селивачева). Их дети: Владимир (1923—1980-е), Дмитрий (1926—2013), Иван (1927—1999).

Примечания

Ссылки 
 
 Волков С. В. Офицеры российской гвардии. — М., 2002
 Списки генералов и офицеров русской армии, осужденных в 1930—1931 годах

Выпускники Пажеского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники операции «Трест»
Репрессированные по делу «Весна»
Преображенцы